Щемиловка — топоним.

 Щемиловка — исторический район на юго-востоке Санкт-Петербурга.
 Щемиловка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Щемиловка — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Крыма.
 Щемиловка — улица в Костроме.